Megaclausia – rodzaj widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1995 roku przez szkockiego zoologa Mylesa Gerarda O'Reilly.

Gatunek
Megaclausia mirabilis O'Reilly, 1995

Przypisy 

Clausiidae